Abditosaurus kuehnei (que significa "reptil olvidado") es la única especie conocida del género extinto Abditosaurus de dinosaurio saurópodo saltasáurido, que vivió hace aproximadamente 70 millones de años durante el Maastrichtiense en lo que es hoy Europa. Sus fósiles se encontraron Grupo Tremp del Cretácico Superior, más precisamente del Maastrichtiano, de Cataluña, España. Los análisis filogenéticos lo ubican dentro de un clado de saltasaurinos sudamericanos y africanos, distintos de otros saurópodos enanos insulares del archipiélago europeo. Abditosaurus habitó la isla Ibero-Armórica, una isla prehistórica formada por lo que hoy es España, Portugal, Andorra y el sur de Francia, y habría sido la especie de titanosaurio más grande de su entorno.

Descripción
Abditosaurus es notable por su gran tamaño, siendo el titanosaurio de mayor tamaño de la isla Ibero-Armórica, una región geológica que incluye a la mayor parte de España y el sur de Francia. Se estima que alcanzaba una longitud de 17.5 metros y una masa de 14 toneladas.

El holotipo incluye una costilla del esternón osificada y un calcáneo osificado, elementos que en otros casos o se han identificado con certeza en otros especímenes de titanosaurios, lo que llevó a la especulación de que estos elementos habían desaparecido por completo en el grupo. Estos huesos probablemente se osificaron debido a la edad avanzada del individuo holotipo, lo cual también se comprueba por la estructura ósea.

Descubrimiento e investigación 
Durante una prospección en busca de fósiles de mamíferos en 1954, el paleontólogo alemán Walter Georg Kühne descubrió el 25 de septiembre los restos de un gran titanosaurio en el yacimiento Orcau-1 de la Formación Conques en Cataluña, España. Fue el primer gran hallazgo de un saurópodo de España. Durante las dos semanas iniciales de excavación Kühne consiguió identificar cerca de diez huesos, algunos de los cuales fueron empacados y enviados al Instituto Lucas Mallada (ILM) en Madrid, mientras que otros fueron dejados en el sitio, con cobertura para su protección. Al regresar al año siguiente, Kühne, junto con pobladores de la zona e investigadores del ILM, llegaron a identificar a diez huesos adicionales además de los que se dejaron en el lugar. Ya para 1954, algunos de los huesos fueron transportados a Madrid mientras que el resto se dejaron allí. Estos descubrimientos iniciales consistieron en fragmentos del ilion, partes de la escápula, vértebras dorsales, cheurones, una tibia, partes de los fémures y un húmero completo junto con huesos indeterminados. Aunque Kühne solicitó la realización de excavaciones adicionales, el financiamiento se agotó y se detuvo el trabajo en el yacimiento. En 1956, el material fósil recuperado fue asignado por Albert-Félix de Lapparent y Emiliano Aguirre a una especie nueva y sin nombrar del ahora dudoso género Hypselosaurus. No fue hasta 1984 y 1986 que se llevaron a cabo expediciones adicionales al área, dirigidas por Josep Vicenç Santafé del Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont, en Sabadell, y con asistencia de investigadores del Instituto de Estudios Ilerdenses, Lérida. Ellos identificaron una placa del esternón y vértebras dorsales adicionales. Otra expedición se realizó entre el año 2012 al 2014 por el Institut Català de Paleontologia, la Universidad de Zaragoza y el Museo de Isona y Conca Dellá. Esta expedición recuperó los elementos dejados por las excavaciones de 1955 y 1986, con el material de las extremidades, fragmentos de dientes, costillas y una serie articulada de vértebras dorsales y cervicales. La investigación posterior consiguió descubrir algunos de los materiales históricos. En 2017, parte de los hallazgos iniciales fueron descritos.

El espécimen tipo, el cual tiene numerosos registros de catálogo, es el esqueleto de titanosaurio más completo conocido en Europa, con el cuello semiarticulado, siendo especialmente notable ya que preserva doce de las catorce vértebras del cuello que se estima tenía. Las secuencias de vértebras cervicales completas o casi completas son muy raras en los saurópodos; para inicios de 2022, solo se habían reportado 27 especímenes de saurópodos con cuellos completos o casi completos.

Etimología
En 2022, la especie tipo Abditosaurus kuehnei fue nombrada y descrita por Bernat Vila, Albert Sellés, Miguel Moreno-Azanza, Novella L. Razzolini, Alejandro Gil-Delgado, José Ignacio Canudo y Àngel Galobart. El nombre del género, Abditosaurus, significa "reptil olvidado", y se deriva del latín abditus, que significa "oculto," ya que el material fósil fue escondido por sesenta años entre el descubrimiento inicial y la última expedición que encontró parte de us huesos, y el término griego sauros, que significa "lagarto". El nombre de la especie, kuehnei, es en honor de Walter Georg Kühne, el descubridor del espécimen holotipo.

Clasificación
Los descubridores de Abditosaurus interpretaron que es un miembro de Saltasaurinae, un clado de titanosaurios encontrado en América del Sur y África. Su análisis filogenético determinó que el saurópodo egipcio Paralititan es el taxón hermano de Abditosaurus, junto con el género brasileño Maxakalisaurus como su siguiente pariente más cercano. El clado que une a estas tres especies, a su vez forma un clado hermano de la tribu Saltasaurini. Por tanto, Abditosaurus no está emparentada de cerca con los otros saurópodos europeos, la mayoría de los cuales serían integrantes de la subfamilia de los opistocelicaudinos de acuerdo con sus resultados.

Filogenia
Posición filogenética de Abditosaurus dentro de Saltasauridae de acuerdo con Vila et al. 2022. Los géneros europeos se resaltan en rosado, mostrando que Abditosaurus no está cercanamente relacionado con otros titanosaurios europeos.

Paleoecología
El único espécimen conocido de Abditosaurus se encontró en la Formación Conques, la cual data de inicios de la época del Maastrichtiense del Cretácico. En su época, el sur de Francia, España y Portugal formaban una sola isla, conocida como la isla Ibero-Armórica. Muchos taxones de titanosaurios de esta isla, tales como Lirainosaurus, Atsinganosaurus, Garrigatitan, Ampelosaurus y Lohuecotitan, eran pequeños o de tamaño mediano. En contraste, Abditosaurus era significativamente mayor y carecía de adaptaciones fisiológicas a un ambiente isleño, lo que sugiere que este animal era un inmigrante reciente en el ecosistema. Puede haber sido parte de una tendencia más amplia de saurópodos grandes reemplazando a las especies endémicas pequeñas de Europa al principio del Maastrichtiense, ya que aparecieron saurópodos mayores en la isla de Hațeg por la misma época. Abditosaurus está asociado con los huevos de la ooespecie Fusioolithus baghensis, la cual se asemeja bastante a los huevos de saurópodo hallados en Gondwana.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Titanosauria
Dinosaurios del Cretácico Superior
Dinosaurios de Europa